|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2015 vond plaats van 11 tot en met 17 mei 2015 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 72e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rome 2015. Er werd gespeeld op een gravelondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 21 speelsters uit de top-25 deel.

Titelverdedigster Serena Williams was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – wegens een elleboogblessure liet zij daar evenwel verstek gaan.

Het derde reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Spaanse Carla Suárez Navarro in drie sets. Sjarapova wist voor de derde keer het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar 35e WTA-titel, de tweede van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Květa Peschke en Katarina Srebotnik had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Srebotnik speelde samen met Caroline Garcia. Zij waren als vierde geplaatst en bereikten de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door het eerste reekshoofd.

Het als derde geplaatste duo Tímea Babos / Kristina Mladenovic won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Martina Hingis en Sania Mirza in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Babos had daarnaast al acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mladenovic negen.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Barbora Strýcová uit Tsjechië verloren al hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Rome 2015
Rome